В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Катаріна Ліндквіст-Раян (чвертьфінал)
  Карлінг Бассетт-Сегусо (чвертьфінал)
  Кеті Джордан (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)

 Катаріна Ліндквіст-Раян (півфінал)
 Алісія Молтон (2-ге коло)
 Мішелл Торрес (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Штеффі Граф (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1985